Ann Williams peut désigner :
  (1935-1985), actrice américaine ;
 Ann Williams (née en 1937), médiéviste britannique ;
  (née en 1965), athlète britannique ;
  (née en 1968), femme politique américaine.